Комнина́ (, Ко́мнина ) — ряд топографических названий.

 Комнина — город в номе Козани, в Греции.
 Комнина — населённый пункт в номе Фтиотида, в Греции.

См. также 
 Варвара Комнина